Іскандарова Ханіфа Сіражівна (башк.Хәнифә Сираж ҡыҙы Искәндәрова; нар. 20 березня 1928(19280320)) — вчителька Аркауловської середньої школи БАССР.

Див. також
 Абу Ханіфа (значення)